Белорусская пара Виктория Азаренко / Максим Мирный — победительница турнира.

Призёры

Общая информация 
В турнире приняли участие 16 пар, не более двух от одной страны. Двумя парами были представлены США, Германия и Италия. Оба полуфинальных матча, а также финал и матч за третье место завершились супертайбрейками.

Виктория Азаренко и Максим Мирный ранее уже вместе побеждали на турнирах в смешанном парном разряде: в 2007 году они выиграли титул на US Open. 

Лора Робсон и Энди Маррей по ходу турнира все четыре матча завершили супертайбрейком (последний проиграв в финале).

Посев 

<ol start="1">
 ''' Виктория Азаренко /  Максим Мирный (Титул, Золотая медаль)
  Лизель Хубер /  Боб Брайан ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Агнешка Радваньская /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

<ol start="1">
  Саманта Стосур /  Ллейтон Хьюитт ''(Четвертьфинал)
  Лора Робсон /  Энди Маррей ''(Финал, Серебряная медаль)

<ol start="3">
  Елена Веснина /  Михаил Южный ''(Первый раунд)
  София Арвидссон /  Роберт Линдстедт ''(Первый раунд)

Ход турнира

Сетка турнира

Ссылки